Shane Cooper ist der Name folgender Personen:

* Shane Cooper (Künstler), Installationskünstler und Spezialeffektkünstler 
 Shane Cooper (Musiker) (* 1985), südafrikanischer Jazzbassist und Komponist